Cerritos (Kalifornia)
 Cerritos (Meksyk)